Румен Александров () — болгарский тяжелоатлет, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира и летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, олимпийский рекордсмен.

Карьера 
На чемпионате Европы 1980 года в Белграде Александров стал чемпионом с результатом 390 кг (175 + 215), опередив при этом двух советских атлетов Валерия Шария (170 + 212,5 = 382,5 кг) и Геннадия Бессонова (167,5 + 215 = 382,5 кг).

На Олимпиаде в Москве болгарин завоевал олимпийское серебро (170 + 205 = 375 кг), уступив венгру Петеру Бачако (170 + 207,5 = 377,5 кг) и опередив представителя ГДР Франка Мантека (165 + 205 = 370 кг). По ходу соревнований Александровым был установлен олимпийский рекорд в рывке — 170 кг. В рамках олимпийского турнира также были разыграны медали 54-го чемпионата мира по тяжёлой атлетике.

Примечания 

Тяжелоатлеты Болгарии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Олимпийские рекордсмены по тяжёлой атлетике